Балларин () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Балларин, Альдо (1922—1949) — итальянский футболист, играл на позиции защитника. 
 Балларин, Дино  (1925—1949) — итальянский футболист, вратарь.